Disacharydy:
dimery glukozy:
 α-1,1: trehaloza
 α-1,2: kojibioza
 α-1,4: maltoza
 β-1,2: soforoza
 β-1,4: celobioza
 β-1,6; gencjobioza

glukoza+fruktoza
 α-1,3: turanoza
 α-1,β-2: sacharoza

galaktoza+glukoza
 β-1,4: laktoza

galaktoza+fruktoza
 β-1,4: laktuloza